Данило Бањски се може односити на српске црквене поглаваре и писце:
 Данило Бањски Старији, епископ Бањски и каснији српски архиепископ (1324—1337) 
 Данило Бањски Млађи, епископ Бањски и каснији српски патријарх (1390—1396)